Pastinaca glauca är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Pastinaca glauca ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
glauca